Kampfmönch bezeichnet im Deutschen nicht ganz präzise verschiedene Formen und Traditionen bewaffneter und unbewaffneter buddhistischer oder daoistischer Mönche:

die kämpfenden Mönche der buddhistischen Shaolin-Kloster in China;
die Mönche der daoistischen Klöster in den Wudang-Bergen in China, welche die inneren Kampfkünste praktizieren;
die japanischen Sōhei;
die ebenfalls japanischen Yamabushi.